Ка́мден () — округ штата Джорджия, США. Население округа на 2000 год составляло 43664 человек. Административный центр округа — город Вудбайн.

История 
Округ Камден основан в 1777 году.

География 
Округ занимает площадь 1631,7 км².

Демография 
Согласно Бюро переписи населения США, в округе Камден в 2000 году проживало 43664 человек. Плотность населения составляла 26.8 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа Джорджии